Neuricht ist der Ortsname von

 Neuricht (Amberg), Ortsteil der kreisfreien Stadt Amberg, Bayern
 Neuricht (Berngau), Ortsteil der Gemeinde Berngau, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern